Zkratka KKL má více významů:
 Židovský národní fond - nezisková společnost založená za účelem vykupování půdy v Palestině (později Izraeli)
 Knihovna knihovnické literatury - informační, dokumentační a referenční centrum knihovnictví a informační vědy v České republice